Dakota – plemię indiańskie
 Dakota Południowa (amerykański stan)
 Dakota Północna (amerykański stan)
 Douglas Dakota – samolot
 Dakota (skamieniałość) – sfozylizowane zwłoki edmontozaura znalezione w Północnej Dakocie.

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Dakota – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Dakota – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Dakota – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Dakota (ang. Dakota Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Dakota (ang. Dakota Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Meade
 Dakota (ang. Dakota Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Dakota (ang. Dakota County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Dakota (ang. Dakota County) – w stanie Nebraska

sl:North Dakota